Иночкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Иночкин, Иван Петрович (1903—1978) — начальник отдела механизации Сталинградского тракторного завода, изобретатель, автор и создатель первой в СССР автоматической линии в машиностроении (1939), заслуженный изобретатель РСФСР.
 Иночкин, Яков Петрович (1906—1980) — советский партийный деятель, 1-ый секретарь Актюбинского обкома КПСС (1938—1943).